Le tournoi de tennis de Sicile 2002 s'est déroulé du 23 au  à Palerme sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Fernando González remporte le tournoi en simple en battant José Acasuso en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lucas Arnold Ker et Luis Lobo s'imposent en finale face à František Čermák et Leoš Friedl. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Sport en Italie en 2002
Tennis en septembre 2002